Jasenice může být:
 Jasenice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Jasenice (Chorvatsko) – opčina v Chorvatsku 
 Jasenice (Polsko) (Jasienica) – obec v polské části Těšínska
 Jasenice (potok) – pravostranný přítok Vsetínské Bečvy
 Jasenice (Lešná) – část obce Lešná v okrese Vsetín
 Jasenice (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Vsetín

Podobné názvy 
 Jasenica – obec na Slovensku

Externí odkazy